Богушевский — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 
 Богушевский, Владимир Сергеевич (1895—1939) — советский партийный деятель, секретарь бюро КПК при ЦК ВКП(б).
 Богушевский, Николай Казимирович (1851—1891) — российский археолог из польских дворян, коллекционер, библиофил, библиограф.
 Богушевский, Сергей Казимирович (1860—1920) — учёный, агроном, профессор агрономии и технологии, лингвист.

 Богушевская, Гелена (1886—1978) — польская писательница, журналистка и общественная деятельница.
 Богушевская, Ирина Александровна (род. 1965) — советская и российская певица, поэтесса, композитор.
 Богушевская, Мария Анисимовна (более известная как Франжоли; 1857—1910 [1911]) — русская революционерка.
 Богушевская, Нинель Владимировна (1924—1987) — советский скульптор.

См. также 
 Богушевск
 Богушевский район
 Богушевский сельсовет